Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на деветом Светском првенству у атлетици 2003. у Паризу одржано је 12. и 14. августа на стадиону Стад де Франс.

Земље учеснице 
Учествовало је 32 скакача увис из 20 земаља.

 1.  Алжир (1)
 2.  Белорусија (3)
 3.  Бразил (1)
 4.  Канада (1)
 5.  Чешка (2)
 6.  Финска (1)
 7.  Немачка (1)

 8.  Италија (3)
 9.  Јамајка (1)
 10.  Холандија (1)
 11.  Перу (1)
 12.  Пољска (3)
 13.  Румунија (1)
 14.  Русија (3)

 15.  Јужнаоафричка Република (1)
 16.  Словенија (1)
 17.  Швајцарска (1)
 18.  Шведска (2) 
 19.  Украјина (1) 
 20.  САД (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у скоку увис пре почетка светског првенства 2003. године. Стање 11. августа 2003.

Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбољих скакача увис 2003. године пре почетка светког првенства (22. августа 2003) заузимало је следећи пласман..

{| class="wikitable"
|-
|1||Александер Валеријанчик, ||2,36||20. јул
|-
|2||Жак Фрајтаг, ||2,35||11. јул
|-
|3||Мет Хемингвеј,  ||2,34||10. мај
|-
|4|| Јарослав Рибаков,  ||2,34||21. јун
|-
|5||Стефан Холм, ||2,34||6. јул
|-
|6||Џермејн Мејсон, ||2,34||9. август
|-
|7|| Андриј Соколовски,  ||2,33||14. јун
|-
|8|| Драгутин Топић,  ||2,31||7. јун
|-
|9||Марк Бозвел,  ||2,31||11. јул
|-
|10||Андреа Бетинели, ||2,31||3. август
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2003.

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале била је 2,29 м, коју је прескочило 8 такмичара (КВ), још 5 се пласирало према постигнутом резултату (кв''').

Финале 
25. август

Укупан биланс медаља у скоку увис за мушкарце на отвореном после 9. Светског првенства 1983—2003.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати квалификација скока увис на сајту ИААФ
 Резултати финала скока увис на сајту ИААФ
 Резултати

Светско првенство у атлетици на отвореном 2003.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном